Il singolare del torneo di tennis Maybelline Classic 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Steffi Graf 6–3, 6–1.

Teste di serie

 Martina Navrátilová (campionessa)
 Steffi Graf (finale)
 Bonnie Gadusek (semifinali)
 Michelle Torres (quarti di finale)

 Mareen Louie (semifinali)
 Rosalyn Fairbank (secondo turno)
 Terry Phelps (quarti di finale)
 Gigi Fernández (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Maybelline Classic 1985